Князь Пётр Григорьевич Ромодановский — русский военный и государственный деятель, стольник и воевода, рында. Женат на Марии Андреевне Звенигородской. Среди его владений было село Троицкое Ярославского уезда Ярославской губернии.

Происхождение 
Четвертый сын боярина князя Григория Петровича Ромодановского (ум. 1628), брат князей Андрея, Василия Большого, Ивана Большого Молчанки, Василия Меньшого, Фёдора, Ивана Меньшого и Григория Ромодановских.

Служба 
Впервые Пётр Григорьевич Ромодановский упоминается в 1618 году, когда он в чине рынды участвовал в приёме шведского посольства. В сентябре 1624 года в звании стольника Петр Ромодановский присутствовал на первой свадьбе царя Михаила Фёдоровича с Марией Владимировной Долгоруковой.

В 1625 году стольник князь Петр Григорьевич Ромодановский присутствовал при приёме кызылбашского посла Русам-бека. В 1630 году находился во время приёма шведского посланника в Золотой палате, в том же году присутствовал при отпуске турецкого посла Фомы Кантакузена.

В 1631 году князь Петр Григорьевич Ромодановский часто упоминается в дворцовых разрядах при приёмах и отпуске иностранных послов. В 1634-1635 годах был на воеводстве в Курске. На этом посту он отразил нападение на Курск польско-литовского войска во главе с Иеремией Вишневецким. В мае 1638 года князь Пётр Ромодановский был головой у стряпчих и в составе боярской делегации встречал за Калужскими воротами крымского посла. В феврале и марте 1639 года Пётр Ромодановский «дневал и ночевал» у гробов царевичей Ивана Михайловича и Василия Михайловича. В 1644 году находился на воеводстве в Брянске.

В январе 1648 года князь Петр Григорьевич Ромодановски присутствовал на первой свадьбе царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской. В 1650 году был воеводой в Веневе.

В 1654 году князь Петр Григорьевич Ромодановский участвовал в первом походе Алексея Михайловича на Великое княжество Литовское. Находился в царском полку «у огней головою».

В следующем 1655 году стольник князь Петр Ромодановский принимал участие во втором царском походе на Великое княжество Литовское, находился в царском полку.

Год смерти князя Петра Григорьевича Ромодановского не известен. Умер бездетным.

Ссылки 
 
 https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/starinnye-dokumenty/zapisnye-votchinnye-knigi/zapisnye-votchinnye-knigi-pomestnogo-prikaza-1626-1657-gg.html

Воеводы
Пётр Григорьевич
Стольники (Русское государство)
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Россия)